

Patronyme 

  (ca. 1120/1125-1152), noble autrichien ;
  (1992-), footballeuse et entraîneuse allemande de football ;
 Oskar Stübinger (1910-1988), agriculteur allemand, maire et homme politique ;
 Solvi Stübing (1941-2017), actrice allemande.

Toponyme 

 , village autrichien ;
 , éco-musée autrichien ;
 , château autrichien.
Patronyme germanique
Patronyme austro-bavarois